En Pologne, Stefanowo peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stefanowo, village du powiat d'Inowrocław,
 Stefanowo, village du powiat de Radziejów,
 Stefanowo, village du powiat de Włocławek.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Stefanowo, village du powiat de Gostyń,
 Stefanowo, village du powiat de Koło,
 Stefanowo, village du powiat de Nowy Tomyśl,
 Stefanowo, village de la gmina de Kazimierz Biskupi,
 Stefanowo, village de la gmina de Sompolno.

dans la voïvodie de Podlachie
 Stefanowo, village.

dans la voïvodie de Mazovie 
 Stefanowo, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Stefanowo, village.

dans la voïvodie de Poméranie
 Stefanowo, village du powiat de Kościerzyna,
 Stefanowo, village du powiat de Puck.